Artur a Leontýnka je česká komedie režiséra Miroslava Josefa Krňanského z roku 1940 natočená podle stejnojmenné knižní předlohy Ignáta Herrmanna.

Externí odkazy 
 
 
 

České filmové komedie
Československé černobílé filmy
České filmy natočené podle knižní předlohy
Filmy z roku 1940
Filmy inspirované dílem Ignáta Herrmanna